Єшу Стиліт — найбільш вірогідний автор хроніки «Літописна повість про нещастя, що трапилося в Едессі,  та в усій Месопотамії», написаної сирійською мовою, яка є цінним джерелом з історії конфліктів Візантійської імперії та Персії в кінці V — початку VI століть.
 Стиліт, Стовпник (, ) — святий преподобний, що обрав для себе особливий подвиг — стояння на стовпі в день та в ночі.